Sonderbündler bezeichnet:
 im Allgemeinen Separatisten, siehe Sezessionisten
 im Speziellen die Anhänger der Rheinischen Republik in Deutschland
 die im Sonderbund zusammengeschlossenen Kantone der Schweizerischen Eidgenossenschaft
 einen Roman von Carl Albrecht Bernoulli: Der Sonderbündler